Crisidia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Milne-Edwards 1838. Crisidia ingår i familjen Crisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Crisidia